Алимпиев — русская фамилия. Известные носители:

 Алимпиев, Виктор Гелиевич (род. 1973) — российский художник.
 Алимпиев, Владимир Павлович (1930—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Алимпиев, Игорь Елисеевич (род. 1955) — российский режиссёр.
 Алимпиев, Николай Филиппович (1910 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Алимпиев, Сергей Викторович (1958—2005) — cоветский и российский артист оперетты.